Ку́бок Герма́нии () — ежегодный хоккейный турнир среди национальных сборных, проводится в Германии. Соревнования организуются Немецким хоккейным Союзом () и проходят с 1987 года. Города проведения турнира: Штутгарт, Ульм, Битигхайм, Пфорцхайм, Фюссен, Мемминген, Мюнхен, Ганновер, Гамбург, Мангейм, Франкфурт-на-Майне, Аугсбург.

История 
В разные годы участие в Кубке Германии принимали сборные Дании, Италии, Канады, Латвии, Польши, России, Словакии, СССР, США, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Чехии, Чехословакии, Японии. Кроме того, в 1994 году, в год основания новой элитной лиги DEL участвовала команда «Все звёзды DEL». В 1988 году за сборную СССР в соревновании участвовал «Спартак» (Москва). Но в конце 90-х интерес к турниру упал.

В 2000 году, после трёхлетней паузы, в преддверии хоккейного чемпионата мира в Германии Кубок Германии снова возродился.

C 2000 по 2007 Кубок проводился на TUI Арена () в городе Ганновер.

В 2005 году Кубок Германии был переименован в TUI Nations Cup, но уже в 2006 организаторы вернулись к старому названию Deutschland Cup.

В 2008 году проводился на САП-Арена () в городе Мангейме.

Начиная с 2009 по минимум 2011 турнир будет проходить в Olympiahalle в Мюнхене.

К регулярным участникам в начале XXI века относятся наряду с хозяевами Германии и Швейцарии,
прежде всего, Словакия, Канада, а также национальная сборная Соединенных Штатов, правда, в последних выступают, преимущественно игроки из европейских лиг, а не из NHL.

Победители и призеры

Участники всех турниров

См. также 
 
 Сборная Германии по хоккею с шайбой
 Хоккейный союз Германии
 Немецкая хоккейная лига
 Спорт в Германии

Ссылки 
 Официальный сайт
 Хоккейный союз Германии

Германия
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Германии